Gubben steht für:
 Gubben (Gjelsvikfjella), Nunatak in der Gjelsvikfjella, Fimbulheimen, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gubben (Wohlthatmassiv), Gipfel im Alexander-von-Humboldt-Gebirge, Wohlthatmassiv, Königin-Maud-Land, Antarktika